

Догађаји

Рођења

Смрти

Дани сећања

830-е пне.